Lasarow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Lasarow (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler
 Iwan Lasarow (1889–1952), bulgarischer Bildhauer
 Krassimir Lasarow (* 1966), bulgarischer Fußballspieler
 Marian Lasarow (* 1962), bulgarischer Fußballspieler
 Sdrawko Lasarow (* 1976), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lasarew
 Lazaroff
 Lazarov